Kraske ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Kraske (* 1969), deutsche Modedesignerin und Kostümbildnerin
 Hans Kraske (1893–1976), deutscher Chirurg
 Konrad Kraske (1926–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Kraske (* 1972), deutscher Journalist und Buchautor
 Paul Kraske (1851–1930), deutscher Chirurg
 Peter Kraske (1923–2019), deutscher Geistlicher

Siehe auch:

 Craske
 Kaske